Il doppio del torneo di tennis Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2004, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2004, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2004, è stato vinto da Alisa Klejbanova e Mayumi Yamamoto. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Milangela Morales e Sunitha Rao con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di Serie

  Kelly McCain /  Kristen Schlukebir (semifinali)
  Tiffany Dabek /  Aneta Soukup (primo turno)

  Arpi Kojian /  Petra Rampre (quarti di finale)
  Beau Jones /  Anžela Žguna (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2004